

Botanique 
 Vanda est un genre dOrchidaceae.
 La Vanda est un cultivar de pomme.

Musique
  est un opéra d'Antonín Dvořák.

Patronyme
 Harry Vanda (1946-), est un musicien de rock australien.

 Prénom 
 Vanda''''' est un prénom féminin : voir également Wanda.

Toponymie 
 le Lac Vanda, un lac en Antarctique ;
 La Vanda Station, une ancienne base de recherche néo-zélandaise en Antarctique.